Trynen kan syfta på två insjöar i Gåsinge-Dillnäs socken och Gnesta kommun i Södermanland. Sjöarna ligger omkring fyra kilometer ifrån varandra: 

Trynen (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland, 655465-157615), sjö i Gnesta kommun,  (11,6 ha)
Trynen (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland, 655910-157326), sjö i Gnesta kommun,  (81,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn